HMS Vindex — два кораблі Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Vindex (1915) — британський гідроавіаносець часів Першої світової війни. Збудований у 1915 році. Проданий у 1920 році.
 HMS Vindex (D15) — ескортний авіаносець типу «Наірана». Збудований у 1943 році. З 1947 по 1971 роки — торгове судно під назвою «Port Vindex». Зданий на злам у 1971 році.

Кораблі ВМС Великої Британії